Die Benson and Hedges Satellite Championship 1990 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier), das vom 1. bis zum 6. Dezember 1990 im Rahmen der Saison 1990/91 im Masters Club im schottischen Glasgow ausgetragen wurde. Sieger wurde der Schotte Alan McManus mit einem Finalsieg über James Wattana aus Thailand. McManus spielte mit einem 142er-Break zudem das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das von Benson & Hedges gesponserte Turnier schüttete insgesamt 8.500 Pfund Sterling an Preisgeldern aus. Zusätzlich bekam der Turniersieger eine lukrative Wildcard für das Masters 1991.

Turnierverlauf 
Es nahmen 99 Spieler teil, die den Turniersieger im K.-o.-System ausspielten. Allerdings durften nur Spieler außerhalb der Top 16 der Weltrangliste bzw. Spieler, die noch nicht für das Masters 1991 qualifiziert waren, teilnehmen. Sechs Spieler begannen mit einer ersten Runde, die drei Sieger trafen dann auf 61 weitere Spieler in einer Runde der letzten 96. Deren Sieger trafen dann wiederum in der Runde der letzten 64 auf je einen der übrigen 32 Spieler. Alle Spiele fanden im Modus Best of 9 Frames statt, nur das Endspiel fand separat im Modus Best of 17 Frames statt.

Erste Runde und Runde der letzten 96

Ab Runde der letzten 64

Finale 
Nach einem offenen Start in die Partie konnte McManus beim Stande von 3:3 vier Frames in Folge gewinnen. Zwar verkürzte Wattana diesen großen Vorsprung seines Gegners noch auf 7:5, doch dann machte der junge Schotte den Sack zu und siegte mithilfe der nächsten beiden Frames mit 9:5.

Century Breaks 
Drei Teilnehmer spielten während des Turnieres insgesamt sieben Century Breaks:
  Alan McManus: 142, 135, 105
  James Wattana: 140
  Mick Price: 139, 137, 100

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Glasgow